El término Springer puede referirse a:
 Las editoriales:
 Springer Science+Business Media, de libros y publicaciones científicas.
 Axel Springer AG, de periódicos.
 Las razas de perro:
 Springer spaniel inglés.
 Springer Spaniel Galés.
 Las personas:
 Axel Springer, periodista alemán.
 Moses Springer, empresario canadiense.
 Personajes ficticios:
 Springer, personaje de Transformers.
 Otros:
 The Jerry Springer Show, programa de entrevistas estadounidense.
 Springer, un pueblo en el estado de Nuevo México (Estados Unidos).